MB (латинкою) — абревіатура для:

 MB — сербське пивоварне підприємство.
 Манітоба, канадська провінція
 Острови Теркс і Кайкос за кодом ICAO
 Mercedes-Benz, німецький автомобільний бренд
 MB Games, американський виробник ігор та іграшок, см. Milton Bradley Company
 MB Miðvágur, фарерський футбольний клуб з міста Мідвагур
 MNG Airlines, турецька вантажна авіакомпанія (код IATA)
 Бромистий метил, хімічна сполука
 Motor Buggy Manufacturing Company, колишній американський виробник автомобілів

MB на номерних знаках

 Албанія: Поліція (для Ministria Brendshme, Міністерство внутрішніх справ, з написом синім кольором)
 Німеччина: округ Місбах
 Велика Британія: Манчестер
 Італія: Монца і Бріанца
 Нідерланди: Мотоцикли
 Словаччина: номерний знак автодилера (білий номерний знак з червоними літерами: друга група літер)
 Словенія: Марібор
 Чехія: Okres Mladá Boleslav (виходить)
 Туреччина: іноземці з посвідками на проживання

Mb означає:

 Пари мегаоснов (також Mbp), як абревіатура для 1 000 000 пар основ у молекулярній біології
 мегабіт (десятковий префікс), менш поширена абревіатура для 106 Bits = 1 Мбіт або 1 000 000 біт; див Біт.
 Міллі бар і мегабар (стандартні скорочення — мбар і Мбар або mbar і Mbar, але іноді використовуються mb і Mb) — одиниці вимірювання тиску, похідні від бару.
 Morbus, латинське слово для хвороби.

Скорочення